Claudia steht für:

 Claudia, weiblicher Vorname
 Claudia (1959), deutscher Film von Walter Beck
 Claudia (1986), britischer Film von Anwar Kawadri
 Cláudia, brasilianische Frauenzeitschrift
 (311) Claudia, Asteroid

Siehe auch:
 Villa Claudia